Кукловод:

 Кукловод (профессия)
 Кукловод (сетевой термин)
 Кукловод (фильм, 1994)
 Кукловод (фильм, 2018)
 Кукловод (игра)
 Кукловод (Аватар: Легенда об Аанге)

См. также 
 Кукловоды